Le district de Oulunsuu (en ) est un district  de la ville d'Oulu en Finlande.

Description 
Le district a  habitants (31.12.2018)
.

Liens internes
 Subdivisions de Oulu
 Hôpital universitaire d'Oulu

Liens externes

 Population d'Oulu
 Emplois

Références

District de Oulunsuu